Luostarinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1886-1948), homme politique finlandais
Eetu Luostarinen (né en 1998), joueur finlandais de hockey sur glace
Esko Luostarinen (né en 1935), joueur finlandais de hockey sur glace
Harri Luostarinen (né en 1964), pilote de course finlandais
 (1949-2013), artiste peintre finlandaise
 (née en 1955), diplomate et ministre finlandaise
 (1939-2017), théoricien finlandais de l'organisation
 (né en 1976), actrice finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois